In questa voce è presente un elenco dei 360 comuni della regione francese della Corsica (in francese: Communes de la Corse, in corso: Cumuni di a Corsica) in ordine alfabetico, con il proprio codice postale principale e il codice INSEE.

Comuni dell'Alta Corsica

Comuni della Corsica del Sud

Comuni dell'Alta Corsica
Comuni della Corsica del Sud
Corsica